Postre steht für:
 den Nachtisch in der spanischen Küche, siehe Spanische Küche #Postre (Nachtisch und Süßspeisen)
 El Postre, deutsche Rap-Metal-Band